Sebastian Thörig (1556/57-1611) — politico svizzero
Sebastian Thörig (prima del 1529-dopo il 1579) — politico svizzero